Новогру́дский повет () — административно-территориальная единица Новогрудского воеводства Польской республики. Административный центр — город Новогрудок.

История 
По словам современников Альфонса Крысинского и Виктора Ормицкого, территория повета входила в состав так называемой компактной беларуской области, то есть белорусы составляли на ней большинство населения.

Бывший уезд Минской губернии Российской империи. С апреля 1919 года занят польскими войсками. В 1919—1920 в составе Виленского округа Гражданского руководство восточных земель под польской администрацией.

По Рижскому мирному договору вместе со всей Западной Беларусией отошёл Польше. Создан 1 марта 1921 года.

В декабре 1919 года по данным Гражданского управления восточных земель в Новогрудском повете проживало 95 907 человек. На его территории находилось 696 населенных пунктов, в которых было от 1 до 5 тыс. жителей и одного свыше 5 тыс. жителей. Это был Новогрудок с 5096 жителями.

С 1924 по 1937 годы на территории повета действовала бригада Корпуса охраны границы «Новогрудок» с центром в Новогрудке и Баранавичах.

В июне 1938 года распоряжением министра внутренних дел гмины Кореличы, Любча, Почапово, Райца, Цирин и Щорсы включены в пограничную зону.

После присоединения Западной Беларуси к СССР Новогрудский повет  года вошёл в состав Баранавичской области.  года ликвидирован, территория поделена между новообразованными районами.

Состоял из 12 деревенских гмин и 1 города. Общая площадь повета была — 2930,2 км².

Административное деление

Гмины 
 Гмина Гарадечна — центр Гарадечна
 Гмина Городище — центр Городище
 Гмина Дворец — центр Дворец
 Гмина Дятлово — центр Дятлово
 Гмина Кореличи — центр Кореличи
 Гмина Кашалева — центр Кашалева
 Гмина Любча — центр Любча
 Гмина Негневичи — центр Негневичи
 Гмина Почапово — центр Почапово
 Гмина Райца — центр Юриздика, потом Райца
 Гмина Цирин — центр Цирин
 Гмина Щорсы — центр Щорсы
 Гмина Вселюб — центр Вселюб
 Гмина Еремичи — усадьба Еремичи

Города 
 Новогрудок

Население 
Количество населения повета составляло — 109 820 человек, из них белорусов 58,8 %, поляков 35,4 %, евреев 5,5 %. 91,3 % населения проживало в деревнях. Насчитывалось 846 хозяйств осадников (1933 год).

Экономика 
Действовали предприятия по переработке местного сырья и продуктов сельским хозяйства, крупнейшее — стеклозавод «Неман».

Примечания

Литература 
 Навагрудскі павет // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 5: М — Пуд / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 1999. — 592 с.: іл. ISBN 985-11-0141-9.
 Zeszyt VII. Spis ludności na terenach administrowanych przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (grudzień 1919). Lwów — Warszawa: Książnica Polska T-wa Naucz. Szkół Wyższych, 1920, s. 50, seria: Prace geograficzne wydawane przez Eugenjusza Romera.
 Joanna Gierowska-Kałłaur: Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 — 9 września 1920). Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, 2003, s. 447. ISBN 83-88973-60-6.

Административные единицы, упразднённые в 1940 году
Появились в 1921 году в Польше
Административное деление II Речи Посполитой
Административные единицы, образованные в 1921 году